Jacob’s Ladder steht für:

 Jacob’s Ladder (Lied), ein Lied von Huey Lewis & the News aus dem Jahr 1986 
 Jacob’s Ladder – In der Gewalt des Jenseits, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1990